Руффо — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Руффо, Антонио Мария (1687—1753) — итальянский куриальный кардинал.
 Руффо, Виктория (род. 1962) — мексиканская актриса и телеведущая.
 Руффо, Марко (XV век) — возможное имя работавшего в Москве в XV веке итальянского архитектора, известного как Марк Фрязин.
 Руффо, Пьетро (? — ок. 1120) — католический церковный деятель XII века.
 Руффо, Титта (1877―1953) ― итальянский оперный певец (баритон).
 Руффо, Томмазо (1663—1753) — итальянский куриальный кардинал.
 Руффо, Фабрицио Диониджи (1744—1827) — неаполитанский кардинал и генеральный викарий Неаполя.

Составные фамилии 
 Руффо-Шилла, Фулько Луиджи (1840—1895) — итальянский куриальный кардинал.